Peron bzw. Perón steht für

 Péron, Gemeinde im Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich 
 Peron Peninsula, eine Halbinsel in Australien 

Peron, Perón oder Péron ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Peron (* 1971), italienischer Radrennfahrer
 Carlos Perón (* 1952), Schweizer Musiker
 Edmar Peron (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in São Paulo

 François Péron (1775–1810), französischer Naturforscher
 Gaia Peron (* 1986), italienische Triathletin
 Isabel Martínez de Perón (* 1931), argentinische Politikerin, Präsidentin 1974 bis 1976
 Jacques Péron (1912–1988), französischer Autorennfahrer
 Juan Perón (1895–1974), argentinischer Politiker, Präsident 1946 bis 1955 und 1973 bis 1974
 Quinton Peron, Cheerleader in der National Football League
 Yves Péron (1914–1977), französischer Widerstandskämpfer und Politiker

Siehe auch:
 Presidente Perón
 Eva Perón (Begriffsklärung)
 Peronismus
 Perron
 Péronne (Begriffsklärung)
 Perrone
 Beron